Mariano Coppedè  (Firenze, 1839 – Firenze, 1920) – intagliatore italiano, padre di Gino e Adolfo.
Gino Coppedè  (Firenze, 1866 – Roma, 1927) – architetto italiano.
Adolfo Coppedè (Firenze, 1871 – Parugiano, 1951) – architetto italiano.
Quartiere Coppedè – area urbana del comune di Roma.